Hammer Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hammer Sogn (Aalborg Kommune) 
 Hammer Sogn (Hedensted Kommune)
 Hammer Sogn (Næstved Kommune)